Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es Roland Garros férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki ezúttal harmadik kiemeltként indul a tornán, és idén csak az elődöntőig jutott, ahol kikapott Novak Đokovićtól.

A tornán elért eredmény a világelsőség kérdésében is döntött Novak Đoković és Danyiil Medvegyev között. Danyiil Medvegyev abban az esetben kerülhetett volna a világranglista élére, ha megnyeri a tornát, azonban a negyeddöntőn nem jutott túl.

A győzelmet Novak Đoković szerezte meg, miután a döntőben 6–7(6), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 arányban legyőzte a görög Sztéfanosz Cicipászt. Ez volt Đoković 19. Grand Slam-tornagyőzelme, amellyel egyben elsőként az open era történetében kétszeres karrier Grand Slamet ért el.

A Grand Slam-tornák történetében először fordult elő, hogy a három kiemelkedő egyéniség, Federer, Nadal és Đoković ugyanarra az ágra került.

A magyarok közül a világranglistán elfoglalt helye alapján Fucsovics Márton indulhatott a főtáblán, és a második körben vereséget szenvedett a 27. kiemelt olasz Fabio Fogninitől.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
A főtábla sorsolási táblája
A kvalifikáció sorsolási táblája az eredményekkel

F1